Paraglomus är ett släkte av svampar. Paraglomus ingår i familjen Paraglomeraceae, ordningen Paraglomerales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Paraglomus